PSMD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 60 978.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки